Cereda ima više značenja:
 Cereda, Lecco
 Cereda, Vicenza